Reibersdorf ist der Ortsname von

 Reibersdorf (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reibersdorf (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reibersdorf (Gemeinde Grafendorf), Katastralgemeinde von Grafendorf bei Hartberg, Steiermark
 Reibersdorf (Gemeinde Lenzing), Katastralgemeinde von Lenzing, Oberösterreich
 Rybarzowice (Bogatynia), aufgelassene Ortschaft in der Gemeinde Bogatynia, Polen
 Schloss Reibersdorf, Altes und Neues Schloss, in Rybarzowice (Bogatynia)